Non-lieu bezeichnet:
 Non-lieu (Frankreich), ein Rechtsinstitut im französischen Strafprozessrecht
 Non-lieu (Belgien), ein Rechtsinstitut im belgischen Strafprozessrecht
 Nicht-Ort, ein Gedankengebäude des französischen Anthropologen Marc Augé